Мужен:

 Мужен — французский город в департаменте Приморские Альпы.
 Мужен — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Приморские Альпы.
 Мужен, Эжен (1852—1923) — французский стрелок из лука, чемпион летних Олимпийских игр 1900.